brnjica

Naselja u Hrvatskoj:
 Brnjica (Šibenik)

Naselja u BiH:
 Brnjica (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Brnjica (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice